Krásno (Tsjechië), een gemeente in Tsjechië
 Krásno (Slowakije), een gemeente in Slowakije

Zie ook 
 Krasno, een plaats in de Sloveense gemeente Brda